Per Borna si può intendere:
 Borna – città della Germania
 Borna – villaggio del comune di Bahretal, Sassonia
 Borna di Croazia – principe della Croazia bianca (IX secolo)
 Bornavirus – genere di virus neurotropo ad RNA
 Bornaviridae – famiglia di virus neurotropi ad RNA
 Malattia di Borna – malattia infettiva che colpisce soprattutto cavalli e pecore